147. længdegrad kan henvise til:

 147. vestlige længdekreds
 147. østlige længdekreds